Alexei/Alexey, Aleksei/Aleksey Petrov pode referir-se a:

 Aleksei Petrov (ciclista)
 Alexei Petrov (halterofilista)
 Aleksei Zinovyevich Petrov